Chainpur (Bajhang)
 Chainpur (Chitwan)
 Chainpur (Dhading)
 Chainpur (Sankhuwasabha)

Zobacz też